Ольшаны — топоним.

Населённые пункты 
 Белоруссия:
 Ольшаны — деревня в Столинском районе Брестской области.

 Россия:
 Ольшаны — деревня в Луховицком районе Московской области.

 Украина:
 Ольшаны — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Ольшаны — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Ольшаны — село в Троицком районе Луганской области.
 Ольшаны — посёлок городского типа в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Ольшаны — село в Волочисском районе Хмельницкой области.

Прочее 
 Ольшаны — кладбище в Праге, Чехия.

См. также 
 
 
 Гольшаны